A Embrapa Caprinos é uma unidade de pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Sua sede localizada no município de Sobral (Ceará).

Suas linhas de pesquisa concentram-se na agroindústria tropical, especialmente das culturas de caprinos e ovinos.

Essa unidade da Embrapa tem origem no Centro Nacional de Pesquisa de Caprinos - CNPC que foi instituído em junho de 1975 para atender as demandas da caprinocultura e ovinocultura.

Ligações externas
Site oficial da Embrapa Caprinos

Embrapa
Economia de Sobral (Ceará)
Ciência e tecnologia no Ceará